Azafranillo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cuscuta epithymum; o
 el nombre común de la planta Carthamus tinctorius.